Le tournoi de tennis de Taïwan est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1987 se dispute du 20 au .

Anne Minter remporte le simple dames. En finale, elle bat Claudia Porwik, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Cammy MacGregor et Cynthia MacGregor.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Taïwan
 Saison 1987 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1987
Taiwan
1987 à Taïwan
Tennis en avril 1987